Лукшис () — литовская фамилия, известные носители:

 Лукшис, Дайнюс (род. 1972) — литовский футболист.
 Лукшис, Повилас (род. 1979) — литовский футболист.